Le lap est un plat traditionnel du Laos.
 Lap (ou J. Lap) est le pseudonyme de Jacques Laplaine, dessinateur au Canard enchaîné.
Lap est un tour de piste, ou un tour de circuit.

Sigle

LAP est un sigle qui peut désigner :
 Lambert Academic Publishing, maison d'édition du groupe VDM ;
 le Loh Ama Psicologit, département du Mossad chargé de maintenir une image positive de l'État d'Israël au niveau de l'opinion mondiale ;
 la licence d'administration publique, diplôme universitaire français ;
 la compagnie aérienne Líneas Aéreas Paraguayas devenue en 1996 TAM Mercosur ;
 le club de football français Luzenac Ariège Pyrénées
 le lycée autogéré de Paris.
 Lesbian Art Project
  en médecine : la leucémie aiguë promyélocytaire
 logiciel d'aide à la prescription, en informatique médicale

Marque 
 Lap est un ciment alumineux spécial, présentant des propriétés exceptionnelles pour la décoration. Son nom est l'abréviation du latin : " Lapis" signifiant "pierre", et a fait l'objet d'un dépôt par Speranza Calo en .